Cánovas del Castillo, puede hacer referencia a:

Personas 
 Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), político e historiador español.
 José Cánovas del Castillo (1830-1895), financiero y político español, hermano de Antonio Cánovas del Castillo.
 Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo (1862-1933), también llamado Dalton Kaulak o simplemente Kaulak fue un conocido fotógrafo español, sobrino de Antonio y José Cánovas del Castillo.
 Antonio Cánovas del Castillo de Rey (1908- 1984), conocido como Antonio Castillo, fue un diseñador de moda español, sobrino de Kaulak.

Título nobiliario 
 El Ducado de Cánovas del Castillo, concedido en honor a Antonio Cánovas del Castillo.

Buques 
 Clase Cánovas del Castillo una serie de tres navíos cañoneros, el primero nombrado como Cánovas del Castillo y botado en 1923. Fueron construidos por la Sociedad Española de Construcción Naval en los astilleros de Cartagena para la Armada Española.

Apellidos por familias